Bronnert ist der Familienname folgender Personen:

 David Emil Bronnert (1868–1928), deutscher Industrieller, Professor und Landtagsabgeordneter
 Siegfried Bronnert (* 1944), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Bronner
 Bronner (Familienname)